Нина Чернова:
 Чернова, Нина Михайловна (1935—2010) — советский и российский эколог, почвенный зоолог, профессор.
 Чернова, Нина Михайловна (1920—2009) — советский энергетик, Герой Социалистического Труда.